Haapkylä ist der Familienname folgender Personen:

 Eliel Aspelin-Haapkylä (1847–1917), finnischer Kulturwissenschaftler
 Minna Haapkylä (* 1973), finnische Schauspielerin